Катріна Адамс і Маріан де Свардт були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Деббі Грем і Керрі-Енн Г'юз виграли титул, перемігши у фіналі пару Жулі Пуллен і Лорна Вудрофф з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Деббі Грем /  Керрі-Енн Г'юз (чемпіонки)
 Енн Гроссман /  Тамі Вітлінгер-Джонс (чвертьфінал)
 Міхо Саекі /  Юка Йосіда (чвертьфінал)
 Соня Джеясілан /  Джанет Лі (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1997 Welsh International Open Doubles Draw

Welsh International Open 1997
Тур WTA 1997